Hans Hürlimann est un nom porté notamment par plusieurs personnalités suisses :
 Hans Hürlimann (1928-1994), homme politique ;
 Hans Hürlimann (1921-2014), botaniste ;
 Hans Hürlimann (18??-19??), chimiste.